Птах року Швейцарії () обирається щорічно з 2001 року Швейцарським товариством охорони птахів (Schweizer Vogelschutz).

Посилання 
 www.birdlife.ch – Schweizer Vogelschutz (SVS) / BirdLife Schweiz
  - Schweizer Vogelschutz (SVS) / Птахи року 

Ш